Hol – miasto i gmina w Norwegii
 hol (technika) 
 hol (architektura) – duże pomieszczenie komunikacyjno-pobytowe
 hol (wędkarstwo) – ściąganie ryby